

Cinema 
 Bader il pilota (Reach for the Sky) – film del 1956 diretto da Lewis Gilbert

Letteratura 
 Reach for the Sky – libro di Paul Brickhill, da cui è stato tratto il film Bader il pilota

Musica 
 Reach for the Sky – album degli Allman Brothers Band del 1980
 Reach for the Sky – traccia dell'album Run for Cover di Gary Moore del 1985
 Reach for the Sky – album dei Ratt del 1988
 Reach for the Sky – singolo dei FireHouse del 1992, dall'album Hold Your Fire
 Reach for the Sky – singolo di Mai Kuraki del 2000
 Reach for the Sky – traccia dell'album Conceived in Fire dei Living Sacrifice del 2002
 Reach for the Sky – traccia dell'album Sex, Love and Rock'N'Roll dei Social Distortion del 2004